Frankenthal ist der Name folgender Orte und Ortsteile:
 Frankenthal (Pfalz), eine kreisfreie Stadt in Rheinland-Pfalz
 Frankenthal (Sachsen), eine Gemeinde im Landkreis Bautzen in Sachsen
 Frankenthal, ein Ortsteil der Stadt Wissen/Sieg im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Frankenthal (Neunburg vorm Wald), ein Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf, Bayern
 Frankenthal (Morsbach), ein Ortsteil von Morsbach im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Frankenthal, ein Ortsteil der Gemeinde Samtens im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Frankenthal (Gera), ein Stadtteil der kreisfreien Stadt Gera in Thüringen
 Frankenthal bei Neumarkt, der deutsche Name des Stadtteils Chwalimierz der polnischen Stadt Środa Śląska in Niederschlesien

Frankenthal steht für:
 Kanton Frankenthal, eine Verwaltungseinheit zur Zeit der Ersten Französischen Republik und des Ersten Französischen Kaiserreichs
 Landkreis Frankenthal (Pfalz), ein ehemaliger Landkreis in Rheinland-Pfalz
 eine Klasse deutscher Minenjagdboote, siehe Frankenthal-Klasse
 VfR Frankenthal, Fußballverein aus dem vorderpfälzischen Frankenthal
 einen Felsenkessel mit gleichnamiger Almwirtschaft im obersten Münstertal der Vogesen

Frankenthal ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Frankenthal, deutscher Fußballspieler
 Hans Frankenthal (1926–1999), deutscher Holocaust-Überlebender
 Käte Frankenthal (1889–1976), deutsche Ärztin und Gesundheitspolitikerin
 Ludwig Frankenthal (1881–1944), deutscher Chirurg jüdischer Herkunft

Siehe auch:
 Frankenthaler
 Frankenthaler Beigut
 Frankenthaler Bibel
 Frankenthaler Moorwiese
 Frankenthaler Porzellan
 Frankenthaler Religionsgespräch, 1571 im pfälzischen Frankenthal Religionsgespräch zwischen Reformierten und Täufern
 Frankenthaler Skriptorium